Liga Campionilor UEFA 2005-2006 a fost cel de-al 51-lea sezon al celei mai importante competiții fotbalistice europene intercluburi - UEFA Champions League. 74 echipe din 50 asociații de fotbal au luat parte, începând cu prima rundă de calificare jucată la 12 iulie 2005. Competiția s-a încheiat la 17 mai 2006 în finala de la Stade de France, Paris. FC Barcelona a câștigat trofeul pentru a doua oară învingând-o pe Arsenal FC cu scorul de 2-1.

Calificări

Primul tur preliminar 

Deținătorii titlului Liverpool F.C. precum și alte 23 de campioane de ligă din țări clasate pe poziția 27 sau mai jos în clasarea UEFA pentru 2004 au fost trași la sorți și au jucat două partide, acasă și în deplasare, câștigătorii acestei duble confruntări avansând în runda a doua de calificări.

|}

Turul doi preliminar 
Cele 12 echipe învingătoare din primul tur preliminar, 10 campioane de ligi naționale din țările clasate între pozițiile 17-26 și 6 echipe clasate pe locul al II-lea din țări clasate între 10-15 au fost trase la sorți au jucat două partide, acasă și în deplasare, câștigătorii acestei duble confruntări avansând în runda a treia de calificări.

|}

Turul trei preliminar 
Cei 14 echipe câștigătoare din turul doi preliminari, alături de 6 echipe campioane în țări clasate între locurile 11-16, 3 echipe de pe locurile secunde din țări clasate între pozițiile 7-9,  6 echipe clasate pe locul al treilea din țări clasate între 1-6 și 3 echipe clasate pe locul patru din țări clasate între locurile 1-3 între coeficienții UEFA vor disputa două partide, acasă și în deplasare, îar câștigătoarele manșelor duble vor avansa către faza grupelor. Echipele învinse merg în prima rundă a Cupei UEFA.

|}

Faza grupelor 
Cele 16 echipe câștigătoare în turul trei preliminar, 10 campioane domestice din țări clasate între locurile 1-10 în coeficientele UEFA și 6 echipe clasate pe locul doi în campionate domestice din țări clasate între locurile 1-6 vor fi trase la sorți și repartizate în 8 grupe a câte 4 echipe fiecare. Primele două echipe vor avansa în play-off-urile Ligii Campionilor, în timp ce echipele plasate pe locul 3 vor merge in runda a treia a Cupei UEFA.

Dacă este necesar, departajarea se face în următoarea ordine:
 Puncte acumulate în meciurile directe dintre echipele aflate la egalitate.
 Numărul total de goluri marcate în meciurile directe dintre echipele aflate la egalitate.
 Numărul total al golurilor marcate în deplasare în meciurile directe dintre echipele aflate la egalitate.
 Diferența cumulată de goluri din toate meciurile grupei.
 Numărul total de goluri marcat în toate meciurile jucate în grupă.
 Coeficient UEFA mai ridicat.

Echipele care au câștigat un loc în faza șaisprezecimilor sunt marcate sub bold.

Echipele care au câștigat un loc în Cupa UEFA sunt marcate sub bold și cursive.

Echipele eliminate din Europa sunt marcate sub cursive.

Real Betis, Villarreal, Udinese, Thun și Artmedia și-au făcut debutul în grupele competiției.

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Grupa E

Grupa F

Grupa G

Grupa H

Faza eliminatorie

Optimi de finală 
Meciurile s-au disputat pe 21 februarie și 8 martie 2006.

|}

Sferturi de finală 
Meciurile s-au disputat pe 28 martie și 5 aprilie 2006.

|}

Semifinale 
Meciurile s-au disputat pe 18 aprilie și 26 aprilie 2006.

|}

Finală 
Finala s-a disputat pe 17 mai 2006 la Stade de France.

Legături externe 
 2005–06 All matches – season at UEFA website
 2005–06 season at UEFA website
 European Club Results at RSSSF
 All scorers 2005–06 UEFA Champions League (excluding qualifying round) according to protocols UEFA + all scorers qualifying round
 2005/06 UEFA Champions League  - results and line-ups (archive)

Sezoanele Ligii Campionilor